Jaraguá hace referencia a varios artículos:

Botánica
 Hyparrhenia rufa, de nombre común jaraguá, una planta para alimentar ganado;

Literatura
 Jaraguá (libro), escrito por Napoleón Rodríguez Ruíz sobre la costa de El Salvador

Localidades en Brasil 
Jaraguá (Goiás), ciudad en el estado de Goiás;
Jaraguá do Sul, municipio del estado de Santa Catarina;

Véase también
Jaragua